Boxning har funnits med vid varje olympiskt sommarspel sedan sporten första gången var med, vid olympiska sommarspelen 1904, utom vid olympiska spelen 1912 i Stockholm.

Vid ett möte i Berlin den 13 augusti 2009 beslutade den internationella olympiska kommittén att från och med de olympiska boxningstävlingarna vid sommar-OS 2012 i London införa damklasser på det olympiska programmet.

Grenar 
Boxningstävlingarna har varierat mellan 5 och 12 viktklasser. Fram till 1936 var vikterna mätta i skålpund, men från och med 1948 mäts vikterna i kilo.

Medaljfördelning

Källor

Externa länkar